Ру́ра те саме, що труба.

 Рура — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана.

Посилання